«Локере́н» () — бельгійський футбольний клуб з однойменного міста. Заснований 1923 року. 20 квітня 2020 року клуб був визнаний банкрутом.

Досягнення 

Чемпіонат Бельгії:
 Срібний призер (1): 1980-81

Кубок Бельгії:
 Володар (2): 2011-12, 2013-14
 Фіналіст (1): 1980-81

Суперкубок Бельгії:
 Фіналіст (2): 2012, 2014

Кубок УЄФА:
 Чвертьфіналіст (1): 1980-81

Склад 
Станом на 15 вересня 2014

Відомі гравці 
  Рене Верхеєн
  Арнор Гудйонсен
  Младен Дабанович
  Пребен Елк'яер-Ларсен
  Ян Коллер
  Рунар Крістінссон
  Влодзімеж Любанський
  Гжегож Лято

Виступи в єврокубках 
Станом на 21 Серпня 2014.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт клубу    
 Сторінка клубу на сайті УЄФА  

Футбольні клуби Бельгії
Футбольні клуби, засновані 1923
Футбольні клуби, розформовані 2020
1923 у бельгійському спорті
2020 у бельгійському спорті
Неіснуючі футбольні клуби Бельгії
зникли в Європі 2020